

Toponyme 
 Maadi, quartier aisé du Caire.

Patronyme 
 Peyman Maadi, acteur iranien. 
 Mohamed el-Maadi

Voir aussi 
 Culture de Maadi-Bouto
 Ma'di, langue nilo-saharienne parlée en Ouganda et au Soudan du Sud. 

Homonymie
Homonymie de patronyme